The Time of Our Lives – traccia dell'album River of Dreams dei Barclay James Harvest del 1997
 The Time of Our Lives – singolo de Il Divo feat. Toni Braxton del 2006, inno ufficiale del Campionato mondiale di calcio 2006
 The Time of Our Lives – EP di Miley Cyrus del 2009
 The Time of Our Lives – serie televisiva australiana (2013-2014)